|-
| 144401 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144402 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144403 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144404 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144405 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144406 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144407 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144408 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144409 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144410 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144411 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144412 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144413 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144414 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144415 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144416 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144417 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144418 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144419 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144420 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144421 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144422 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144423 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144424 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144425 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144426 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144427 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144428 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144429 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144430 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144431 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144432 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144433 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144434 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144435 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144436 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144437 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144438 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144439 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144440 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144441 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144442 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144443 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144444 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144445 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144446 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144447 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144448 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144449 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144450 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144451 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144452 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144453 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144454 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144455 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144456 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144457 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144458 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144459 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144460 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144461 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144462 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144463 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144464 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144465 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144466 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144467 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144468 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144469 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144470 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144471 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144472 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144473 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144474 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144475 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144476 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144477 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144478 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144479 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144480 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144481 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144482 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144483 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144484 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144485 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144486 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144487 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144488 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144489 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144490 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144491 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144492 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144493 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144494 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144495 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144496 Reingard || || 14 de març de 2004 || Wildberg || Wildberg
|-
| 144497 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144498 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144499 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144500 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-|}

4